Борисовский сельсовет — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Залесовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Борисово.

С 1 апреля 2021 года Борисовский сельсовет как муниципальное и административно-территориальное образование упразднён в связи с преобразованием Залесовского муниципального района в муниципальный округ.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1012 человек, в том числе 500 мужчин и 512 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 965 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Борисово,
 посёлок Никольский,
 посёлок Пролетарская Крепость.

Примечания 

Муниципальные образования Залесовского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края